Målegöl kan syfta på:
Målegöl (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Målegöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn